Stadion Miejski kan avse ett flertal arenor i Polen:

Stadion Miejski, Białystok
Stadion Miejski, Bielsko-Biała
Stadion Miejski, Chorzów
Stadion Miejski, Gdańsk
Stadion Miejski, Kraków
Stadion Miejski, Poznań
Stadion Miejski, Wrocław